Трайко Попов може да се отнася за:
 Трайко Попов (? – 1925), деец на ММТРО от Гявато, Гевгелийско;
 Трайко Попов (? - 1946), деец на ВМРО и ЮКП от Ращак, Скопско;
 Трайко Попов, сценарист от Социалистическа Република Македония;
 Трайко Попов (р. 1955), художник, илюстратор, карикатурист от София, България.